

Cinema 
 A Stitch in Time – cortometraggio del 1908 diretto da Alf Collins
 A Stitch in Time – film del 1919 diretto da Ralph Ince
 A Stitch in Time – cortometraggio del 1925 diretto da Alexander Butler
 Si spogli... infermiera (A Stitch in Time) – film del 1963 diretto da Norman Wisdom

Letteratura 
 A Stitch in Time – romanzo di Penelope Lively del 1976

Musica 
 A Stitch in Time – traccia dell'album 20 Years of Jethro Tull dei Jethro Tull del 1988
 A Stitch in Time – EP dei The Twilight Singers del 2006
 A Stitch in Time – singolo dei The Smashing Pumpkins del 2010, dall'album Teargarden by Kaleidyscope
 A Stich in Time – traccia dell'album del 1986  "Two Fisted Tales" dei The Long Ryders

Televisione 
 A Stitch in Time – episodio della seconda stagione di Pianeta Terra - Cronaca di un'invasione
 Kim Possible - Viaggio nel tempo (Kim Possible: A Sitch in Time) – film Disney per la televisione del 2003